Reccius ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Reccius (1911–2012), chilenischer Leichtathlet
 Karl-Hermann Reccius (1916–2003), deutscher Verwaltungsjurist

Siehe auch:
 Retzius